PNW steht für:
 Provinzial NordWest, deutscher Versicherungskonzern
 Pazifischer Nordwesten, US-amerikanische Großregion
 Personal NetWare, Peer-to-Peer-Netz für MS-DOS
 Portable NetWare, OEM-Version von NetWare 3.x für Hewlett-Packard, DEC und Data General
 Palestinian Airlines (ICAO-Code), palästinensische Fluggesellschaft

pnw steht für:
 Panyjima (ISO-639-3-Code), australische Sprache in der Hamersley Range, Region Pilbara im australischen Bundesstaat Western Australia

Abkürzung